Маті Каспі (івр. מתי כספי‎; 30 листопада 1949(19491130), кібуц Ханіта, Верхня Галілея, Ізраїль) — ізраїльський композитор, музикант, співак, аранжувальник.
 Каспі — місто в Грузії.